Ez a lista Kansas állam megyéit sorolja fel.

A lista

Források 
 

Kansas megyéi
Közigazgatási listák